Mehmet of Mehmed (een variant van Mohammed) kan verwijzen naar:

zes sultans uit het Ottomaanse Rijk
 Mehmet I (1389 - 1421)
 Mehmet II (1432 - 1481)
 Mehmet III (1566 - 1603)
 Mehmet IV (1642 - 1693)
 Mehmet V (1844 - 1918)
 Mehmet VI (1861 - 1926)

Overige personen
 Mehmet Talaat Pasja (1872 - 1921), Turks politicus

Zie ook 
 Mahmoed (en spellingsvarianten)